Мачин — славянская фамилия и топоним. Женская форма: Мачина.

Известные носители 
 Мачин, Михаил Григорьевич (1907—1995) — советский военнослужащий, генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
 Мачин, Пабло (род. 1975) — испанский футболист и тренер.

Топоним 
 Мачин — стратовулкан в Колумбии. См. также 
 
 
 Мэчин